Fichtenbach ist ein geographischer Name

Orte:
 Fichtenbach (Gemeinde Altmelon), Ortschaft und Katastralgemeinde von Altmelon, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Fichtenbach (Bischofsmais), Ortsteil der Gemeinde Bischofsmais im Landkreis Regen, Bayern
 Deutscher Name von Fuchsova Huť, einem Ortsteil von Bolkov (Polkendorf) in Tschechien

Fließgewässer:
 Fichtenbach (Erlenbach), rechter Zufluss des Erlenbachs, Gemeinde Elmstein-Erlenbach, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Fichtenbach (Hörlesbach), rechter Zufluss des Hörlesbachs bei Fichtenhaus, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Fichtenbach (Main), linker Zufluss des Obermains in der Stadt Eltmann, Landkreis Haßberge, Bayern. Siehe Liste der Nebenflüsse des Mains#Zuflüsse des Obermains
 Fichtenbach (Neudecker Bach), rechter Oberlauf des Neudecker Bachs (zum Perlbach, zum Regen) bis vor Thiermietnach, Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Fichtenbach (Schlossauer Ohe), rechter Oberlauf der Schlossauer Ohe bis vor Birkenthal, Gemeinde Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern
 Fichtenbach (Wachenbach), rechter Zufluss des Wachenbachs (zum Sodener Bach) in der Stadtteilgemarkung Schweinheim, kreisfreies Aschaffenburg, Bayern